Aril Carlson (ur. 1978) – norweski skoczek narciarski.

W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował 4 marca 1995 na obiekcie normalnym kompleksu Adlerschanzen w niemieckim Schönwald, gdzie zajął 58. miejsce. 7 dni później zdobył pierwszy punkt do klasyfikacji generalnej zawodów rangi Pucharu Kontynentalnego za zajęcie 30. miejsca w norweskim Sprova.

W sezonie 1995/1996 znalazł się w składzie na mistrzostwach świata juniorów rozgrywane we włoskim Asiago. Carlson zawody indywidualne ukończył na 23. pozycji, natomiast w rywalizacji zespołowej uplasował się na 7. miejscu razem z drużyną Norwegii w składzie z Wilhelmem Brenną, Larsem Egilem Granem oraz Magnusem Øverby.

W całej karierze tylko dwukrotnie wystąpił w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata. Miało to miejsce w Harrachovie w sezonie 1996/1997, lecz nie zdołał ani razu uzyskać kwalifikacji i wystąpić w konkursie głównym.

W sezonie 1998/1999 dwukrotnie stanął na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego (3. miejsce w Lauscha oraz zwycięstwo w Braunlage) i sezon ten ukończył na, najlepszym w karierze, 58. miejscu w klasyfikacji generalnej.

Jego ostatnim międzynarodowym występem były zawody Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2000/2001 w Vikersund, które ukończył trzynasty.

Po zakończeniu kariery skoczka narciarskiego był trenerem tej dyscypliny w klubie Lillehammerhopp.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1996  Asiago/Gallio – 23. miejsce
 Drużynowo
 1996  Asiago/Gallio – 7. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1994/1995: 291.
 sezon 1995/1996: 196.
 sezon 1996/1997: 134.
 sezon 1997/1998: 195.
 sezon 1998/1999: 58.
 sezon 1999/2000: 246.
 sezon 2000/2001: 136.

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Lauscha – 17 stycznia 1999 (3. miejsce)
  Braunlage – 6 lutego 1999 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1978